La ville de Badajoz, à la frontière entre l'Espagne et le Portugal a connu plusieurs sièges :
le , pendant la Reconquista ;
le , pendant la guerre de Restauration ;
le siège de Badajoz (1660), pendant la guerre de Restauration ;
le siège de Badajoz (1705), pendant la guerre de Succession d'Espagne ;
le premier siège de Badajoz (1811), pendant la guerre d'Espagne ;
le second siège de Badajoz (1811), pendant la guerre d'Espagne ;
le siège de Badajoz (1812), pendant la guerre d'Espagne.

Voir aussi 
Bataille de Badajoz (1936)

Homonymie de batailles